ESSM steht als Abkürzung für:

 Eidgenössische Sportschule Magglingen, siehe Eidgenössische Hochschule für Sport Magglingen #Geschichte
 Energie- und Stoffstrommanagement
 RIM-162 Evolved Sea Sparrow Missile, US-amerikanische Flugabwehrrakete

Abkürzung